Julien Candelon (1980-), joueur français de rugby ;
 Philippe Candelon (1963-), comédien, auteur-compositeur-interprète, metteur en scène et photographe français ;